Der Name Kameiros bezeichnet

 Kameiros (Mythologie), eine Figur in der griechischen Mythologie
 Kameiros (Stadt), eine nach der mythologischen Figur benannte antike Stadt auf Rhodos